Класс защиты от поражения электрическим током — система обозначения способов и степени обеспечения электрической безопасности при пользовании электрическим оборудованием.

Перечень классов защиты

Интересные факты 
 В СССР увеличивалась доля приборов класса защиты II. Иногда использовались приборы класса 0I, имеющие болт или розетку для подключения заземления.
 Советские холодильники имели класс защиты 0, но часто эксплуатировались в кухне — помещении с повышенной опасностью.
В результате растущей глобальной гармонизации стандартов электробезопасности, IEC в стандартах выводит из обращения саму идею устройств класса 0. Устройства класса 0 в настоящее время признаны небезопасными во многих промышленно развитых странах.
 Для безопасной эксплуатации все электрооборудование троллейбуса, в том числе низковольтное, должно быть выполнено в соответствии с классом защиты II. Троллейбусы, производимые в Европе, имеют токопроводящие шины колёс, что также существенно повышает безопасность.
 Некоторые телевизоры (несмотря на то, что он сам позиционируется как прибор класса II), имеют незащищённые токоведущие части: антенные гнёзда и разъёмы «тюльпан». В телевизорах, изготовленных в Советском Союзе, конструкция антенного гнезда обеспечивала невозможность прикосновения к токоведущим частям.

См. также 
 IP (степень защиты оболочки)

Ссылки 
 ГОСТ Р МЭК 61140
 ГОСТ IEC 61140-2012 (взамен ГОСТ Р МЭК 536-94 с 01.09.2015)
 ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82)
 Правила устройства электроустановок. Издание 7

Примечания 

Электротехника
Техника безопасности
Системы классификации